Ринат Мукатдисович Марданшин (; , Октябрьский, Башкирская АССР, РСФСР, СССР — , Октябрьский, Республика Башкортостан, Россия) — советский и российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею, чемпион России в личном и командном зачётах. Вице-чемпион Командного чемпионата мира по спидвею в составе сборной России.

Биография 
Родился 24 декабря 1963 года в городе Октябрьский.

Свою первую гонку за местный клуб «Нефтяник» в 1982 году провёл : "Башкирия" — "Нефтяник". В составе "Нефтяника" становился серебряным и бронзовым призёром КЧ СССР.

В 1986-1987 проходил воинскую службу в Приволжском округе и был зачислен в состав клуба «Жигули» (Тольятти), с которым также стал вице-чемпионом страны. В 1988 выступал за "Сигнал" из Ровно, где стал бронзовым призёром ЛЧ СССР, но уже в следующем году вернулся в Октябрьский. За годы в башкирской команде (1989 - 2004) четырежды стал чемпионом РСФСР/России в личном зачёте и дважды - в командном. 

В 1996 г. добился выдающегося результаты - серебряных медалей Командного чемпионата мира вместе с Олегом Кургускиным и Сергеем Даркиным.

Сезон 1999 пропустил из-за полученной в апреле травмы.

В  2004 году в гонке с командой "Украина" после падения получил серьёзную травму и принял решение завершить спортивную карьеру.

19 января 2005 года после успешной операции по снятию пластины с ключицы, закреплявшей полученную травму, скоропостижно скончался на 42-м году жизни от обширного инфаркта в больнице города Октябрьский.
Похоронен в Октябрьском на мусульманском кладбище в микрорайоне Муллино.

Среднезаездный результат

Достижения

Память 
В память о гонщике в Октябрьском ежегодно  проводится Мемориал Рината Марданшина.

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею